Ку́усела () — финская фамилия. Известные носители:

 Куусела, Арми (род. 1934) — финская модель и актриса.
  (род 1975) — финский модельер.